El Índice de Katz puede hacer referencia a 2 conceptos diferentes que no tienen ninguna relación entre sí:

Índice de Katz de actividades de la vida diaria, que  clasifica en 6 grupos a los pacientes ancianos o con discapacidad, según su capacidad para realizar diferente actividades de la vida diaria.

Índice de Katz, que expresa la velocidad de sedimentación globular (VSG) de la sangre según una fórmula matemática.

Es una escala de valoración de las actividades de la vida diaria (AVD) abarca seis funciones humanas básicas. Proporciona un método objetivo para clasificar a los grupos heterogéneos de personas enfermas crónicas, discapacitadas y minusválidas, y describir sus necesidades de salud y los resultados.

Qué se o  pretende con la evaluación:

Se utiliza para la medición de niveles elementales y valoración de las ABVD consta de 6 ítems; baño, vestido, uso de W.C, movilidad y alimentación. Se basa en el estado actual y no en la capacidad de hacerlas, es decir, se considera dependiente a una persona que se niega a realizar una actividad, aunque se considere que es capaz de realizarla.

Criterios de aplicación:

Se utiliza en individuos que manifiestan dificultad con las actividades de la vida diaria. Fue desarrollado en pacientes adultos mayores y con enfermedades crónicas muy heterogéneas. En la cual, con la ayuda de un interrogatorio al paciente, si su capacidad cognitiva lo permite o a su cuidador, así se pretende conocer lo que el individuo hace en realidad, no lo que era capaz de hacer.

Referencias